Féart est un patronyme porté notamment par :

 Adrien Féart (1813-1879), sculpteur, dessinateur et graveur en médailles français de l'époque romantique ;
 Rose Féart (1878-1954), cantatrice (soprano) et professeur de chant franco-suisse.